María José Martínez Sánchez er forsvarende mester.

Seedning

 Caroline Wozniacki
 Maria Kirilenko
 Kaia Kanepi
 Nadia Petrova

<li>  Julia Görges ''(First Round)
<li>  Varvara Lepchenko
<li>  Klára Zakopalová
<li>  '''Ekaterina Makarova

Lodtrækning

Finaler

Top Half

Bottom Half

References
Main Draw
Qualifying Draw

WTA Tour 2012